

Astronomia 
 Chaffee – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chaffee – comunità non incorporata della Contea di Kern, California
 Chaffee – città della Contea di Scott, Missouri
 Chaffee – località della Contea di Erie, New York

Persone 
 Adna R. Chaffee Jr. – militare statunitense
 Rick Chaffee – sciatore alpino statunitense
 Roger Chaffee – astronauta statunitense

Altro 
 M24 Chaffee – carro armato leggero statunitense